

Юнда — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Юнда — село, Балезінський район, Удмуртія